Ма́рго Ма́ртиндейл (; род. 18 июля 1951) — американская актриса. Обладательница трех премий «Эмми» и номинантка на премию «Тони».

Ранние годы 
Мартиндейл родилась в Джексонвилле, штат Техас. Она была самой младшей из троих детей и единственной дочерью семейства. Учась в школе, Мартиндейл, занималась игрой в гольф, была черлидером и участвовала в актёрском кружке и была коронована титулом «Сердца футбольной команды», а также «Мисс средней школы Джексонвилля» в 1969 году. После окончания средней школы она обучалась в колледже, а после поступила в Мичиганский университет, одновременно изучая драматическое искусство в Гарвардском университете.

Карьера 
Марго Мартиндейл начала свою карьеру в начале восьмидесятых выступая на театральной сцене, где она познакомилась с Кэти Бейтс, ставшей вскоре её хорошей подругой. Её первым крупным успехом стала роль Труви в оригинальной версии пьесы Роберта Харлинга — «Стальные магнолии» в 1987 году. В 2004 году Мартиндейл была номинирована на премию «Тони» за лучшую женскую роль второго плана в пьесе за выступление в бродвейской пьесе «Кошка на раскалённой крыше».

В начале девяностых, стремясь иметь постоянную работу на экране, Марго Мартиндейл переехала в Лос-Анджелес и начала появляться в кино и на телевидении. Вскоре последовали роли второго плана в таких фильмах как «Масло Лоренцо», «Фирма», «Мертвец идёт», «Комната Марвина», «Практическая магия», «Доказательство жизни», «Часы» и многих других. Она сыграла роль злой матери героини Хилари Суонк в фильме 2004 года «Малышка на миллион» а также сыграла одну из ключевых ролей в картине 2006 года «Париж, я люблю тебя». На телевидении, Марго Мартиндейл, снялась в недолго просуществовавших сериалах «Центральная улица, 100» (2001—2002), «Богатые» (2007—2008) и «Милосердие» (2009—2010). Она также появилась в сериалах «Декстер» и «Медиум».

В 2011 году Марго Мартиндейл снялась во втором сезоне сериала «Правосудие», где сыграла роль главы криминального клана Мэгс Беннетт. Эта роль принесла актрисе массу положительных отзывов от критиков и многих изданий, которые отмечали её перевоплощение в своих списках лучших событий года. Мартиндейл выиграла премию «Эмми» и награду «Выбор телевизионных критиков», а также получила ряд других номинаций за свою работу в сериале. После она снялась в сериале «Одаренный» в 2011—2012 годах, который был закрыт после одного сезона, а весной 2012 получила главную роль в пилоте комедийного сериала «Культура за прилавком», однако он не получил зелёный свет на дальнейшее производство сериала из-за травмы исполнительницы одной из главных ролей — Дельты Бёрк. Она также снялась в фильме 2013 года «Прекрасные создания» и получила роль в картине «Август: Графство Осейдж», где играет измученную сестру Мерил Стрип. Также в 2013 году она была приглашена на роль агента КГБ в сериал «Американцы», за который в 2015 году получила вторую премию «Эмми». После этого она начала играть одну из главных ролей в ситкоме «Миллеры».

Личная жизнь 
С 1986 года Мартиндейл замужем за музыкантом Биллом Боалсом. У них есть дочь.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»
Выпускники Мичиганского университета
Выпускники Школы музыки, театра и танца Мичиганского университета
Киноактрисы США